Ascute är ett släkte av svampdjur. Ascute ingår i familjen Leucosoleniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kalksvampar
Ascute